Кубок Шпенглера 1988 — 62-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1988 року. Переможцем стала збірна США, яка в фіналі переграла збірну Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Сергій Пряхін («Крила Рад») 9 (2+7)

Див. також 
 1988 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1988
1988 у хокеї з шайбою
1988 у швейцарському спорті